Борис Деркач:
 Деркач, Борис Андреевич (1929—2007) — советский литературовед и критик, лауреат Шевченковской премии.
 Деркач, Борис Юрьевич (1964—2019) — советский и украинский футболист, футбольный агент.